Сан-Бьяджо () может означать:

 Сан-Бьяджо — небольшая церковь на въезде в Монтепульчано
 Сан-Бьяджо-делла-Чима — коммуна в Италии, в регионе Лигурия, в провинции Империя
 Сан-Бьяджо-ди-Каллальта — коммуна в Италии, в провинции Тревизо области Венеция
 Сан-Бьяджо-Платани — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Агридженто
 Сан-Бьяджо-Сарачиниско — коммуна в Италии, в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне